Esistono più persone di nome James Carr:
James Carr (1777-1818), politico statunitense del Massachusetts
James Carr – musicista
James Carr – regista
James Carr (rivoluzionario) condivise con George Jackson la maggior parte degli anni di prigione